Chris Henderson (ur. 1971) – amerykański gitarzysta
 Chris Henderson (ur. 1970) – amerykański piłkarz